Театриум на Серпуховке — театральный комплекс, в котором с 1993 года работает «Театр Терезы Дуровой». В афише — репертуарные спектакли «Театра Терезы Дуровой», антрепризные постановки, спектакли именитых московских театров, спектакли международных театральных фестивалей, концертные программы.

Сегодня здание, построенное в 1980 году и сохранившее свой архитектурный облик, полностью переоборудовано внутри с учётом комфорта для публики и последних тенденций по техническому обеспечению спектаклей.

Залы 

 Большой зал — 1027 мест. 
 Малый зал — 296 мест.

Ссылки 
 - Официальный сайт «Театриума на Серпуховке»

Драматические театры Москвы
Детские театры Москвы